Dodd Nunatak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Dodd Nunatak, Antarktis (1), 
 Dodd Nunatak, Antarktis (2), 

Robotskapade Antarktisförgreningar